Инкон (также Хакон и Инге; , ; умер не ранее 937) — граф Нанта с приблизительно 930 года.

Биография 
Имя Инкона упоминается в хронике Флодоарда. Скорее всего, это вариант норвежского имени Хакон или , так как сам Инкон бы викингом.

Инкон стал графом Нанта после смерти Рогнвальда. В 930 году правитель Западно-Франкского королевства Рауль воевал с норманнам в Лиможе. Возможно, Инкон участвовал в этом военном конфликте.

В следующем году король Рауль, в день Святого Михаила (29 сентября), убил всех захватчиков Бретани во главе с их лидером Фелеканом. После этого знатный викинг Инкон вторгся в Бретань и постепенно начал её завоёвывать. В 935 году возвращавшиеся в Нант викинги были настигнуты франками в Берри, атакованы и растерзаны на куски жителями.

Франкские анналы не дают дополнительной информации об этой личности. Инкон столкнулся с наступлением Алена II Кривой Бороды и был выслан обратно в Скандинавию в 937 году.

Литература 
 
 
 
 
 

Графы Нанта
Правители Европы X века
Предводители викингов
Персоналии Бретани X века